Huber kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean-Henri Huber
 Bernhard A. Huber
 Jacques E. Huber
 John T. Huber

Robotskapade auktorsförkortningar